Polyetron är ett släkte av svampar. Polyetron ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Polyetron